Lippestad är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Thorvald Lippestad (1856–1913), norsk skolman 
 Geir Lippestad (född 1964), norsk jurist
 Johan Andreas Lippestad (1902–1961), norsk politiker
 Johan Anton Lippestad (1844–1913), norsk skolman

Norska efternamn